Pulheim (strafzaak) - De rechtszaak naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019.
 Pulheim (plaats en gemeente) in Duitsland.